Clytospiza monteiri
 Lagonosticta nitidula